Reprezentacja Liechtensteinu w piłce nożnej mężczyzn jest członkiem FIFA i UEFA od 1974 roku i rozegrała dotychczas 208 oficjalnych meczów, z czego 16 wygrała, 165 przegrała a 27 zakończyło się remisem. Pierwszy oficjalny mecz uznawany przez FIFA odbył się 14 czerwca 1981 roku przeciwko reprezentacji Malty, w towarzyskim turnieju w Korei Południowej. Pierwszy mecz w oficjalnych rozgrywkach UEFA miał miejsce 20 kwietnia 1994 i był to mecz Eliminacji Mistrzostw Europy 1996 przeciwko Irlandii Północnej. Pierwsze zwycięstwo (3-2) kadra Liechtensteinu odniosła 22 czerwca 1981 roku przeciwko reprezentacji Indonezji. Najwięcej meczów w historii Liechtenstein rozgrywał z reprezentacją Macedonii Północnej (10).

Oficjalne mecze

Bilans

Linki zewnętrzne 
 Lista meczów reprezentacji Liechtensteinu na RSSSF.com

Liechtenstein
Reprezentacja Liechtensteinu w piłce nożnej